Турнирът за Купата на България по баскетбол за мъже е основан през 1951 година и се админстрира от Българската федерация по баскетбол. През 1957, 1958, 1960 и 1961 години турнир не се провежда. Рекордьор по спечелени купи е отборът на ЦСКА

Победителите

Класиране по купи 

Баскетбол в България

Вижте също
 Мъже
Национална баскетболна лига мъже
Купа на България по баскетбол мъже
Суперкупа на България по баскетбол мъже
 Жени
Национална баскетболна лига (жени)
Купа на България по баскетбол (жен)
Суперкупа на България по бсскетбол жени